Herminia Brumana – giornalista, scrittrice e attivista argentina
 Paola Brumana – ex calciatrice italiana
 Stadio Mario Brumana – antica denominazione del Gewiss Stadium